Томас Уэнтворт (; 1501 — 3 марта 1551, Лондон, Англия) — английский аристократ, 1-й барон Уэнтворт. Двоюродный брат королевы Джейн Сеймур, лорд-камергер и член Тайного совета при короле Эдуарде VI. В 1549 году поддержал Джона Дадли, графа Уорика, против своего кузена Эдуарда Сеймура, герцога Сомерсета.

Биография 
Томас Уэнтворт принадлежал к старинному дворянскому роду из Йоркшира, одна из ветвей которого в середине XV века поселилась в Неттлстеде, графство Саффолк. Там и родился Томас — старший сын сэра Ричарда Уэнтворта, де-юре 5-го барона ле Деспенсер, племянник Марджори Уэнтворт (матери Джейн Сеймур, третьей жены короля Генриха VIII), а по матери внук сэра Джеймса Тиррелла, предполагаемого убийцы тауэрских принцев. У него были двое младших братьев, Филипп и Ричард, и пять сестер — Анна, Элизабет, Дороти, Марджори и Томасина.

В 1523 году Уэнтуорт принял участие в неудачном походе Чарльза Брэндона, 1-го герцога Саффолк, во Францию и там был посвящен им в рыцари вместе со своим двоюродным братом Эдуардом Сеймуром (впоследствии герцогом Сомерсет). В 1527 году он нёс службу при дворе принцессы Марии (сестры короля). В 1528 году, после смерти отца, сэр Томас унаследовал семейные владения, включавшие поместья не только в Саффолке, но и в Йоркшире, Линкольншире и Кенте. Годом позже он оказался в парламенте как представитель графства Саффолк, но уже 2 декабря 1529 года получил титул барона Уэнтворт, после чего из палаты общин перешёл в палату лордов. В числе других пэров сэр Томас подписал послание папе римскому с просьбой расторгнуть брак Генриха VIII с Екатериной Арагонской (1530 год); в 1536 году он участвовал в суде над второй женой короля Анной Болейн и ее братом лордом Рочфордом. Подсудимых казнили за измену, что дало Генриху VIII возможность жениться в третий раз — на двоюродной сестре сэра Томаса Джейн Сеймур (поэтому Уэнтворт мог быть предвзятым судьёй). В 1538 году сэр Томас был в числе пэров, приговоривших к смерти Генри Поула, лорда Монтегю, и Генри Куртене, маркиза Эксетера. В 1539 году он встречал в Кале очередную невесту короля — Анну Клевскую.

После смерти Генриха VIII в 1547 году престол занял его сын от Джейн Сеймур Эдуард VI, приходившийся Уэнтворту двоюродным племянником. При новом короле сэр Томас вошёл в состав Тайного совета. В 1549 году под началом Уильяма Парра, маркиза Нортгемптона, он участвовал в подавлении восстания Роберта Кета в Норфолке. Несмотря на близкое родство, барон оказался в числе врагов лорда-протектора Эдуарда Сеймура и в том же году помог Джону Дадли его свергнуть. Вскоре Уэнтворт получил пост лорда-камергера и два поместья; он вошёл в число шести лордов, которые должны были заботиться о воспитании и образовании юного короля. В 1551 году сэр Томас скончался и был похоронен в Вестминстерском аббатстве.

Начавшуюся в эпоху Генриха VIII Реформацию Уэнтворт принял по убеждению, а не из расчёта; при этом свою верность короне он ставил выше верности религии. Барону пришлось даже одобрять гонения в отношении радикальных реформатов, начавшиеся в 1540-е годы, и он делал это, несмотря на сочувствие к гонимым. Согласно воспоминаниям современников, во время сожжения двух «еретиков» в Ипсуиче в 1545 году сэр Томас плакал, спрятавшись за одним из столбов галереи. Барон не гнался за наживой, когда знати раздавали конфискованные церковные владения, и получил только участок земли в Ипсуиче и аренду одного поместья на 21 год.

Семья 
Примерно в 1520 году Томас Уэнтворт женился на Маргарет Фортескью, старшей дочери сэра Адриана Фортескью. В этом браке родились восемь сыновей и девять дочерей, в том числе Томас, впоследствии 2-й барон Уэнтворт, Джон, Джеймс, Джоан (жена Джона Чейни, барона Чейни из Тоддингтона), Марджори (жена Джона Уильямса, барона Уильямс из Тейма, и сэра Уильяма Друри) и Дороти, жена Пола Уитипола, мореплавателя Мартина Фробишера и сэра Джона Сэвила. Из семнадцати детей до взрослых лет дожили шестнадцать. Барон завещал каждой дочери по двести марок в качестве приданого, а младшие сыновья получили по десять фунтов в год (эти деньги должны были выплачиваться из доходов от йоркширских и линкольнширских поместий).

Родословная 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 

1